Enboodhoo est un nom propre qui signifie en divehi « île de l'enboo » (fruit comestible d'un arbre local,  ). Il qui peut désigner :
 Enboodhoo, une île de la subdivision de Alif Dhaal aux Maldives ;
 Enboodhoo, une île de la subdivision de Baa aux Maldives ;
 Enboodhooh, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives.

Voir aussi 
 Enboodhoofinolhu, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives. Son nom signifie « banc de sable de l'enboo » ;
 Enboodhoofushi, une île de la subdivision de Dhaalu aux Maldives. Son nom signifie « île extérieure (de l'atoll) de l'enboo ».

Notes et références